

Вац — місто в медьє Пешт.

Вац — громада в кантоні Граубюнден

Інше 
 Вац (футбольний клуб) — футбольний клуб з однойменного міста